Klausdorf (Schwentine)
Klausdorf (bij Stralsund)